La Coppa delle nazioni africane 1984 fu la quattordicesima edizione della suddetta competizione riservata alle nazionali di calcio del continente africano. La manifestazione fu organizzata dalla Costa d'Avorio. La formula del torneo prevedeva otto nazionali divise in due gironi all'italiana composti da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni girone passavano il turno e si scontravano in semifinale. Oltre alla Costa d'Avorio, ammessa d'ufficio come paese ospitante, e al Ghana ammesso d'ufficio come detentore del titolo, parteciparono alla fase finale Egitto, Camerun, Togo, Algeria, Nigeria e Malawi. Il Camerun si aggiudicò il trofeo. Qui sotto, in dettaglio, tutti i risultati del torneo.

Città e stadi

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale

Tabellone

Semifinali

Finale 3º/4º posto

Finale

Collegamenti esterni